Белен може да се отнася за:
 Градове
 Белен (Пара)
 Белен, град в Турция
 Белен (Аржентина)
 Белен (дем Бук), село в Гърция
 Санта Мария ди Белен, квартал в Лисабон
 Белен (кула), сграда в Лисабон